Le "pont de Jargeau" peut faire référence aux ponts suivants, construits sur le territoire de la commune de Jargeau dans le département français du Loiret en région Centre-Val de Loire :

 Le pont de pierre de Jargeau, datant du XIII et démoli en 1790 ;

 Le pont suspendu de Jargeau, mis en service en 1834 et démoli et démoli en 1989 ;
 L'actuel pont de Jargeau, à ossature mixte, mis en service en 1988 ;

 Le pont de Jargeau, en projet, dont la réalisation est prévue dans le cadre de la construction de la déviation de la route départementale 921.